Эй Джей Мэ́ттьюз (; 23 января 1988, Сан-Диего) — американский боец смешанного стиля, выступающий полусредней весовой категории. Участвует в профессиональных боях ММА начиная с 2007 года, известен по турнирам таких бойцовских организаций как Bellator, Strikeforce, KOTC, Rizin FF и др.

Биография 
Эй Джей Мэттьюз родился 23 января 1988 года в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Дебютировал в смешанных единоборствах в 2007 году, своего первого соперника Дениэла Моралеса победил техническим нокаутом во втором раунде на турнире Total Combat в Юме. Дрался в основном в местных калифорнийских промоушенах, таких как King of the Cage и Gladiator Challenge. Одержав несколько побед, в 2011 году подписал контракт с престижной бойцовской организацией Strikeforce, где, тем не менее, потерпел первое в карьере поражение — был нокаутирован в первом же раунде Херманом Террадо.

Начиная с 2011 года Мэттьюз активно выступает в крупном американском промоушене Bellator, начал здесь с двух побед над Руди Бирсом и Чарли Радером, но затем раздельным судейским решением проиграл Дому О’Грэйди. В 2013 году участвовал в бойцовском реалити-шоу Fight Master: Bellator MMA. В отборочном поединке шоу в первой серии, где на кону стояло право выбрать одного из четырёх тренеров, Мэттьюз взял верх над Деррилом Соббом единогласным решением судей, после чего выбрал в качестве тренера Рэнди Кутюра. В седьмой серии на стадии 1/16 финала встречался с борцом Эриком Бредли, чемпионом США среди студентов, и проиграл ему единогласным решением.

В 2014 году Эй Джей Мэттьюз продолжил принимать участие в профессиональных рейтинговых боях Bellator, единогласным решением уступил Белалу Мухаммаду, техническим нокаутом в первом раунде победил Кайла Болта. В следующем году досрочно победил Эмилиано Сорди и побывал на турнире Rizin fighting federation в Японии, где в первом же раунде был нокаутирован россиянином Анатолием Токовым. В 2016 году на Bellator 156 единогласным решением судей потерпел поражение от Бена Райтера.

После четырёх поражений подряд в январе 2018 года выиграл раздельным решением у опытного Кендалла Гроува.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|9-9
|Дэвид Рикелс
|TKO (удар рукой)
|Bellator 219
|
|align=center|2
|align=center|3:24
|Темекьюла, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-8
|Логан Сторли
|TKO (удары)
|Bellator 204
|
|align=center|2
|align=center|3:56
|Су-Фоллс, США
|
|-
|Победа
|align=center| 9-7
|Кендалл Гроув
|Раздельное решение
|Bellator 193
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Темекьюла, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 8-7
|Андре Фиалью
|Раздельное решение
|Bellator 181
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Такервилл, США
|Бой в полусреднем весе.
|-
|Поражение
|align=center| 8-6
|Хисаки Като
|TKO (удары руками)
|Bellator 162
|
|align=center|1
|align=center|4:58
|Мемфис, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-5
| Бен Райтер
| Единогласное решение
| Bellator 156
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Фресно, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-4
| Анатолий Токов
| KO (удар рукой)
| Rizin FF: Saraba no Utake
| 
| align=center|1
| align=center|0:55
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-3
| Эмилиано Сорди
| TKO (остановлен секундантом)
| Bellator 141
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Темекьюла, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3
| Кайл Болт
| TKO (удары руками)
| Bellator 131
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:39
| Сан-Диего, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-3
| Белал Мухаммад
| Единогласное рашение
| Bellator 112
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хаммонд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-2
| Дом О’Грэйди
| Раздельное решение
| Bellator 76
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Виндзор, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Чарли Радер
| KO (соккер-кик)
| Bellator 70
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:34
| Новый Орлеан, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Руди Бирс
| Единогласное решение
| Bellator 53
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
| Бой в промежуточном весе (175 lb)
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Херман Террадо
| KO (удар рукой)
| Strikeforce: Diaz vs. Daley
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:16
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Шон Чойс
| TKO (удары руками)
| PWP: War on the Mainland
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:54
| Ирвайн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Девид Гомес
| Единогласное решение
| KOTC: Excessive Damage
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Хайленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Адам Фигурский
| KO (удары руками)
| Gladiator Challenge: Venom
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:23
| Паума-Вэлли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Дениэл Моралес
| TKO (удары руками)
| Total Combat 19
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Юма, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США